Privin, auch Priwin, Prywin (Привин) ist der Familienname folgender Personen:
 André Previn (geb. Andreas Ludwig Priwin; 1929–2019), US-amerikanischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Bernie Privin (1919–1999), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Flügelhornist des Swing
 Steve Previn (geb. Wolf Stefan Priwin; 1925–1993) deutsch-amerikanischer Regisseur und Produzent

Privin bezeichnet ferner:
 Privin, Handelsname von Naphazolin, schleimhautabschwellend wirkende chemische Verbindung

Siehe auch:
 Pribina
 Previn
 Privinismus, Alternativbezeichnung der Arzneimittel-Rhinitis